Зимбабвийский африканский национальный союз:
 Зимбабвийский африканский национальный союз — партия в 1963—1975 годах, разделившаяся на Патриотический фронт и Ндонга;
 Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт — леворадикальная партия, основанная в 1975 году;
  — лево-центристская партия, основанная в 1975 году;